Заозерский (Заозёрский) сельсовет

Белоруссия

Витебская область 

 Заозёрский сельсовет Полоцкого района (упразднён в 2013 году)

Российская Федерация

Вологодская область 

 Заозерский сельсовет Тотемского района

Кировская область 

 Заозерский сельсовет Санчурского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Коми 

 Заозерский сельсовет Сысольского района (преобразован к 2000-му году в административную территорию — посёлок сельского типа с подчинённой ему территорией)

Новгородская область 

 Заозерский сельсовет Поддорского района (упразднён в 2005 году с реорганизацией сельсоветов в поселения)

Ярославская область 

 Заозерский сельсовет Угличского района (преобразован в начале 2000-х в волость, в дальнейшем сельсоветы и волости реорганизованы в сельские округа)